Косолапов Анатолій Григорович — народний депутат України 2 скликання.
 Косолапов Олександр Володимирович (* 1964) — учасник Афганської 1979–1989 та російсько-української воєн.
 Косолапов Павло Павлович — ісламістський терорист, етнічний росіянин, донський козак.
Прізвища